Mulberry Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Mulberry Island (Illinois)
 Mulberry Island (Louisiana)
 Mulberry Island (Newport News County, Virginia)
 Mulberry Island (Richmond County, Virginia)